
Termin -{Melanotan}- ima više značenja.

 Afamelanotid, neuropeptid
 Melanotan II, neuropeptid